Vautmans ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Vautmans (* 1972), belgische Politikerin, MdEP
 Valère Vautmans (1943–2007), belgischer Politiker